Parasitidae — семейство паразитиформных клещей из отряда Mesostigmata. Единственное семейство из надсемейства Parasitoidea и гипотряда Parasitiae. Ранее семейство выделяли в подотряд Parasitina.

В ископаемом состоянии известно из балтийского янтаря.

Описание 
Сравнительно крупные клещи (до 2,5 мм), быстро бегающие, питаются мелкими беспозвоночными. Характерно пассивное расселение (форезия) на насекомых (падальных жуках и мухах). Трупный клещ (Poecilochirus necrophori) живет на падали, а расселяется на жуках-могильщиках рода Necrophorus.

Классификация 
32 рода и 360 видов в двух подсемействах: Parasitinae и Pergamasinae.

 Aclerogamasus Athias, 1971
 Anadenosternum Athias-Henriot, 1980
 Carpaidion Athias-Henriot, 1979
 Colpothylax Athias-Henriot, 1980
 Cornigamasus Evans & Till, 1979
 Cycetogamasus Athias-Henriot, 1980
 Dicrogamasus Athias-Henriot, 1980
 Erithosoma Athias-Henriot, 1979
 Ernogamasus Athias Henriot, 1971 (Valigamasus Karg, 1993)
 Gamasodes Oudemans, 1939
 Heteroparasitus Juvara-Bals, 1976
 Heteroparasitus (Heteroparasitus) Juvara-Bals, 1976
 Heteroparasitus (Medioparasitus) Juvara Bals, 2002
 Holoparasitus Oudemans, 1936
 Leptogamasus Trägårdh, 1936
 Leptogamasus (Breviperigamasus) Juvara-Bals, 1981
 Leptogamasus (Holoperigamasus) Juvara-Bals, 1981
 Leptogamasus (Leptogamasus) Trägårdh, 1936
 Mixogamasus Juvara-Bals, 1972
 Nemnichia Oudemans, 1936
 Ologamasiphis Holzmann, 1969
 Ologamasiphis (Holzmannia) Juvara Bals, 2002
 Ologamasiphis (Ologamasiphis) Holzmann, 1969
 Oocarpais Berlese, 1916
 Paracarpais Athias-Henriot, 1978
 Paracarpais (Aceocarpais) Athias-Henriot, 1978
 Paracarpais (Eteocarpais) Athias-Henriot, 1978
 Paracarpais (Gigacarpais) Athias-Henriot, 1978
 Paracarpais (Paracarpais) Athias-Henriot, 1978
 Parasitellus Willmann, 1939
 Parasitus Latreille, 1795
 Parasitus (Bacuterus) Karg, 1998
 Parasitus (Coleogamasus) Tikhomirov, 1969
 Parasitus (Dyoneogamasus) Athias-Henriot, 1979
 Parasitus (Eugamasus) Berlese, 1893
 Parasitus (Neogamasus) Tikhomirov, 1969
 Parasitus (Parasitus) Latreille, 1795 (Gamasus Latreille, 1802)
 Parasitus (Vulgarogamasus) Tichomirov, 1969
 Pergamasellus Evans, 1957
 Pergamasus Berlese, 1903
 Pergamasus (Amblygamasus) Berlese, 1903
 Pergamasus (Anchigamasus)
 Pergamasus (Anidogamasus) Athias-Henriot, 1971
 Pergamasus (Dyogamasus)
 Pergamasus (Lysigamasus) Karg, 1971
 Pergamasus (Meriadenogamasus) Athias-Henriot 1973
 Pergamasus (Paragamasus) Hull, 1918
 Pergamasus (Pergamasus) Berlese, 1903
 Pergamasus (Thenargamasus) Athias-Henriot, 1971
 Pergamasus (Triadogamasus) Athias-Henriot, 1971
 Phityogamasus Juvara-Bals & Athias-Henriot, 1972
 Phorytocarpais Athias-Henriot, 1979
 Poecilochirus Canestrini & Canestrini, 1882
 Poecilochirus carabi Canestrini & Canestrini, 1882
 Poecilochirus (Poecilochirus) Canestrini & Canestrini, 1882
 Poecilochirus (Physoparasitus) Blackman & Evans, 1994
 Porrhostaspis Mueller, 1859
 Psilogamasus Athias-Henriot, 1969
 Rhabdocarpais Athias-Henriot, 1981
 Schizosthetus Athias-Henriot, 1982
 Taiwanoparasitus Tseng, 1995
 Tomeogamasus Athias-Henriot, 1971
 Trachygamasus Berlese, 1906 (Saprogamasus Willmann, 1949)
 Willmanniella Götz, 1969
 Zelogamasus Hennessey & Farrier, 1989

Примечания

Литература 
 Гамазовые клещи семейства Parasitidae Западной Сибири /М. С. Давыдова.[Монография]. — Новосибирск: Наука, 1976. — 199 с.
 Di Palma, A.; Wegener, A.; Alberti, G. 2009. On the ultrastructure and functional morphology of the male chelicerae (gonopods) in Parasitina and Dermanyssina mites (Acari: Gamasida). Arthropod structure & development, 38: 329—338. doi: 10.1016/j.asd.2009.01.003
 Hyatt, K.H. 1980. Mites of the subfamily Parasitinae (Mesostigmata: Parasitidae) in the British Isles. Bulletin of the British Museum (Natural History), zoology, 38: 237—378.
 Womersley, H. 1942. Additions to the Acarina-Parasitoidea of Australia. Part 1. Transactions of the Royal Society of South Australia, 66: 142—171.

Ссылки 
Australian Faunal Directory

Гамазовые клещи
Семейства паукообразных